Niemcy:
 Güsten – dzielnica Jülich
 Güsten – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Salzland

Inne:
 Güsten – zamek